Iltis kan som auktorsförkortning betyda:

 Hugh Hellmut Iltis
 Hugo Iltis

Robotskapade auktorsförkortningar